Ким Ге Сун, другой вариант — Ким Ге-Сун () — бригадир колхоза имени Свердлова Верхне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родился в 1913 году в крестьянской семье в селе Дондохон Ольгинского уезда.

В 1923 году окончил начальную школу в родной деревне. До 1930 года занимался земледелием в домашнем хозяйстве. В 1930 году вступил в рыболовецкий колхоз «Павловский» Будённовского района. С 1933 году обучался в Корейском педагогическом институте во Владивостоке.

В 1937 году депортирован в Кзыл-Орду Казахской ССР. До 1940 года обучался в Кзыл-Ординском корейском педагогическом институте, потом переехал в Узбекистан. Трудился рядовым колхозником в колхозе имени Свердлова Верхне-Чирчикского района. В 1941 году назначен бригадиром полеводческой бригады в этом же колхозе. В 1956 году вступил в КПСС.

В 1950 году бригада Ким Ге Суна получила в среднем по 88,9 центнеров зеленцового кенафа с каждого гектара на участке площадью 34,8 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1951 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Дважды участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ в Москве (1958, 1962).

Трудился в колхозе имени Свердлова до своей кончины в сентябре 1969 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (06.06.1945)
 Золотая (1958) и серебряная (1962) медали ВДНХ.
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР — трижды (1955, 1956, 1957).

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Видео-Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического труда Ким Ге Сун 

Герои Социалистического Труда колхоза им. Свердлова Верхне-Чирчикского района